Мурадов — фамилия арабского происхождения от имени Мурад, которое в переводе с арабского означает «желанный», «цель» или «замысел».

Известные носители 
 Мурадов, Абдулло (род. 1956) — советский футболист и таджикский тренер.
 Мурадов, Акпер (род. 1968) — азербайджанский спортсмен-стрелок-паралимпиец (пулевая стрельба).
 Мурадов, Алексей Борисович (род. 1963) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Мурадов, Анести Христофорович (1908—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Мурадов, Арби (род. 1986) — российско-бельгийский боец смешанных единоборств.
 Мурадов, Ата (1914—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мурадов, Ахмет Сейдарахманович (род. 1951) — казахстанский политик.
 Мурадов, Бедир Беимодович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Мурадов, Видади Айдын оглу (1956—2021) — азербайджанский учёный, эксперт по коврам, историк, главный редактор журнала «Азербайджанские ковры».
 Мурадов, Георгий Львович (род. 1954) — российский дипломат и государственный деятель.
 Мурадов, Джалил Керим оглы (1903—1964) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Мурадов, Камол (род. 1974) — узбекистанский дзюдоист.
 Мурадов, Махмуд (род. 1990) — узбекско-чешский боец.
 Мурадов, Муса Каимович (род. 1956) — российский журналист.
 Мурадов, Мухтар-бек (1863—1931) — азербайджанский педагог, поэт.
 Мурадов, Нуритдин Мурадович (1915—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мурадов, Оразберды Мурадович (род. 1993) — туркменский футболист.
 Мурадов, Рашад Махир оглы (1989) — российский самбист.
 Мурадов, Руслан Гамид оглы (1973—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Мурадов, Рустам Усманович (род. 1973) — российский военачальник, генерал-полковник, Герой Российской Федерации (2017).
 Мурадов, Сахат Непесович (1932—2011) — туркменский государственный деятель.
 Мурадов, Татам Алиевич (1902—1958) — дагестанский советский композитор, «Отец дагестанской музыки».
 Мурадов, Уста-Ширин (1880—1957) — советский узбекский художник-орнаменталист.
 Мурадов, Фарман Муса оглы (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мурадов, Хамис (род. 1943) — азербайджанский и советский кинорежиссёр-документалист. Народный артист Азербайджана.
 Мурадов, Хикмет Огтай оглы (1969—1991) — Национальный Герой Азербайджана.
 Мурадов, Худик (1921—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мурадов, Черкес Муса оглы (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мурадов, Шах-Эмир Билалович (1913—1996) — лезгинский поэт.
 Мурадов, Ширвани Гаджикурбанович (род. 1985) — российский борец вольного стиля.
 Мурадов, Эльман Ага оглу (род. 1987) — азербайджанский дзюдоист и самбист.
 Мурадов, Эльчин Тофиг оглы (род. 1989) — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец.

